Геннадий Дмитриев:
 Дмитриев, Геннадий Михайлович (1915—?) — советский хоккеист и тренер.
 Дмитриев, Геннадий Николаевич (1935—2012) — председатель Совета Министров Удмуртской АССР.